Skrót BVM może oznaczać:
 Birla Vishwakarma Mahavidhyalaya
 Bohemia Visual Music